Lagt kort ligger kan syfta på:

 Lagt kort ligger – roman från 1938 av Graham Greene, se Brighton Rock
 Lagt kort ligger (film) – film i regi av John Boulting med premiär i januari 1948, filmatisering av romanen
 Lagt kort ligger (musikalbum) – musikalbum från 1974 av John Holm
 Lagt kort ligger (TV-program) – svenskt tävlingsprogram som sändes 1987–1990, lett av Magnus Härenstam
 Lagt kort ligger (låt) – svensk låt och musiksingel från 1990 av artisten "Betula" (Anders Melander), ursprungligen från TV-serien Ebba och Didrik